Копо́рье — топоним в России:

 Копорье — деревня в Судиславском районе Костромской области.
 Копорье — село в Ломоносовском районе Ленинградской области.
 Копорье — крепость в Ломоносовском районе Ленинградской области, памятник русского средневекового оборонительного зодчества.
 Копорье — посёлок при станции в Ломоносовском районе Ленинградской области.
 Копорье — железнодорожная станция в Ломоносовском районе Ленинградской области на линии Санкт-Петербург-Балтийский — Котлы.
 Копорье — деревня в Некрасовском районе Ярославской области.
 Копорье — деревня в Ростовском районе Ярославской области.

Суда 
 «Копорье» — шнява Балтийского флота России, участник Северной войны 1700—1721 годов.